Vorderbergbach ist ein Gewässername:

 Vorderbergbach (Eisenbach), rechter Zufluss des Eisenbachs (zum Hammerbach) gegenüber Felsental, Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Vorderbergbach (Stillach), linker Zufluss auf dem Abschnitt Rappenalpbach der Stillach vor der Breitengehrenalpe von Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern